Plaats in Indonesië
 Punggul (Abiansemal), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung in de provincie Bali
 Punggul (Dlanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Punggul (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java